Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу — победители турнира.

Общая информация 
Первым номером посева на турнире стала американская пара Боб и Майк Брайаны. Трёхкратные победители турнира братья Брайаны смогли дойти до четвертьфинала, где уступили девятым номера посева Рохану Бопанне и Флорину Мердже. Прошлогодние чемпионы Вашек Поспишил и Джек Сок защищали свой титул в качестве третьих номеров посева. Их дуэт оступился на стадии третьего раунда, где потерпел поражения от № 13 посева Джейми Маррея и Джона Пирса. Победу на турнире смогла завоевать четвёртая сеянная команда Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу, которые в финале обыграли Маррея и Пирса. Оба теннисиста впервые победили на Уимблдоне и впервые выиграли Большой шлем в мужских парах (оба имели титулы в Миксте). Румынский теннисист Текэу смог прервать свою неудачную серию финалов на Уимблдоне. До этого он трижды в период с 2010 по 2012 год в паре со шведом Робертом Линдстедтом выходил в финал и проигрывал его.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Третий раунд)
 ''' Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Титул)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Первый раунд)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа ''(Полуфинал)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер ''(Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Леандер Паес ''(Третий раунд)
  Пабло Куэвас /  Давид Марреро ''(Первый раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Финал)
  Равен Класен /  Раджив Рам ''(Второй раунд)
  Марин Драганя /  Хенри Континен ''(Первый раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора и лаки-лузеры 

  Сергей Бетов /  Александр Бурый (Второй раунд)
  Игорь Зеленай /  Матеуш  Ковальчик (Первый раунд)
  Фабрис Мартен /  Пурав Раджа (Первый раунд)

<ol start=4>
  Филипп Пецшнер /  Йонатан Эрлих ''(Полуфинал)
  Маркус Даниэлл /  Марсело Демолинер ''(LL, третий раунд)
  Геро Кречмер /  Александр Сачко (LL, первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Люк Бамбридж /  Лиам Броуди (Первый раунд)
  Танаси Коккинакис /  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Эдвард Корри /  Кайл Эдмунд (Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Фредерик Нильсен (Третий раунд)
  Кен Скупски /  Нил Скупски (Первый раунд)

<ol start=6>
  Джеймс Уорд /  Мэттью Эбден ''(Первый раунд)
  Николас Альмагро /  Адриан Менендес-Масейрас ''(PR, первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Янко Типсаревич ''(PR, первый раунд)
  Радек Штепанек /  Михаил Южный ''(PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые